Coín puede referirse a:

Localidades 
 :
 Coín, municipio andaluz de la provincia de Málaga, España.

 :
 Coin, localidad del estado de Iowa.

 :
 Coin-lès-Cuvry, comuna en el departamento de Mosela.
 Coin-sur-Seille, comuna en el departamento de Mosela

Otros 
 Coin (personaje), personaje que aparece en la novela de ficción Rechicero, perteneciente a la saga Mundodisco.